Lazer steht für

 Lazer, französische Gemeinde im Département Hautes-Alpes
 Lazer Helmets, belgischer Hersteller von Motorrad- und anderen Schutzhelmen

Lazer ist der Familienname folgender Personen:
 Werner Lazer (* 1925), deutscher Fußballspieler 

Siehe auch: 
 Laser